

Сансет — місто, штат Арканзас
 Сансет — місто, штат Луїзіана
 Сансет — місто, штат Юта
 Сансет — переписна місцевість, штат Флорида
 Сансет — переписна місцевість в окрузі Монтаг'ю, штат Техас
 Сансет — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас

Сансет — гора (4745 м) в Індії, гірський хребет Пір-Пенджал, Гімалаї